Skate or Die (film), een Franse film uit 2008
Skate or Die!, een computerspel uit 1988 voor de Sinclair ZX Spectrum